Coventry, terme anglais qui signifie bannissement, quarantaine (en:wiktionary), est un nom de lieu et un nom de famille anglo-saxon.

Toponyme

Coventry (Connecticut)
 Coventry (New York)
 Coventry (Pennsylvanie)
 Coventry (Rhode Island)
 Coventry (Vermont)

Coventry, ville anglaise des Midlands de l'Ouest.
 L'Université de Coventry située à Coventry.
 La cathédrale de Coventry située à Coventry.
 voir également la partie Associations sportives
 Coventry Street, une rue de Londres.

Patronyme 
 Kirsty Coventry, nageuse zimbabwéenne née en 1983 ;
 Walter de Coventry, chroniqueur anglais du  ;
 , Comte de Coventry

Arts et spectacles 
 , chant de Noël du XVIe siècle
 , festival de musique du groupe Phish de 2004
 , 3ème tome d'une serie de BD de  Bill Willingham, publié par Fantagraphics
 Coventry, nouvelle de Robert Heinlein
 Coventry, localité fictive dans le film Twitches

Associations sportives 

 Coventry Blaze, club de hockey sur glace de Coventry.
 Coventry City Football Club, club de football de Coventry.
 Coventry Climax, ancien motoriste britannique.
 Coventry RFC, club de rugby de Coventry.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme